Дамуазо — слуга и оруженосец, проходивший семилетнее обучение у опытного рыцаря.
 Дамуазо, Мари Шарль — французский астроном.
 Дамуазо — небольшой ударный кратер в западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.

См. также 
 Линия Дамуазо — дугообразная линия верхней границы перкуторного притупления, характерная для экссудативного плеврита.